Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 658 dans le monde.

 Route régionale 658 en Finlande 
 Route nationale 658 en France